Viderich ist der Name folgender Personen:
 Viderich (Greutungen), ein Herrscher der Greutungen im 4. Jahrhundert
 Viderich (Amaler), war der Vater Eutharichs im tolosanischen Westgotenreich